Idelette de Bure

Localidades

Buré

Outros
Bure - tipo de construção arquitetônica
12414 Bure - um asteroide
TV Buré

Veja também
Bures

Desambiguação